U-2 – niemiecki okręt podwodny z początku XX wieku
 U-2 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-1 z okresu I wojny światowej
 U-2 – niemiecki okręt podwodny typu IIA z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-2 (S-181) – niemiecki okręt podwodny typu 201 z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 U 2
 UB-2 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej
 UC-2 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich